Poznjaky (ukrajinsky Позняки) je stanice kyjevského metra na Syrecko-Pečerské lince.

Charakteristika 
Mělká, sloupcová a jediná asymetrická stanice kyjevského metra.
Uprostřed stanice se nachází schodiště přímo vedoucí do podzemního vestibulu odkud vedou schody do podchodů pod prospektem Mykoly Bažana a prospektu Petra Hryhorenka.

Budoucí plány 
Plánuje se zde přestup na linku 5. Livoberežna do stanice Prospekt Bažana.

Reference

Související články 
 Metro v Kyjevě
 Syrecko-Pečerska (linka metra v Kyjevě)

Externí odkazy 
 

Stanice metra v Kyjevě